La Pervaja Liga 1988 fu la 48ª edizione della seconda serie del campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del .

Stagione

Novità
Il numero di squadre rimase a ventidue, con le promosse Černomorets Odessa e Lokomotiv Mosca sostituite da CSKA Mosca e Guria Lanchkhuti retrocesse dalla Vysšaja Liga, mentre le neopromosse Tavrija, Zvezda Perm' e Kuban' sostituirono le retrocesse Fakel Voronež, Torpedo Kutaisi e Kryl'ja Sovetov Kujbyšev.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le ventidue partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 42 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Come nella massima serie era previsto un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: dal tredicesimo pareggio in poi, infatti, le partite finite in pari non davano punti alle squadre. Venivano promosse in Vysšaja Liga le prime due classificate e retrocesse in Vtoraja Liga le ultime tre.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Promosso in Vysšaja Liga 1989.
      Retrocesso in Vtoraja Liga 1989.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Metalurh Zaporižžja ha scontato 1 punto di penalizzazione per aver pareggiato 13 partite, una in più del consentito per averne punteggio.
Tavrija e Kuzbass Kemerovo hanno scontato 2 punti di penalizzazione per aver pareggiato 14 partite, due in più del consentito per averne punteggio.

Verdetti
 e  promossi in Vysšaja Liga 1989
,  e  retrocessi Vtoraja Liga 1989

Risultati

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1988
 Kubok SSSR 1987-1988
 Kubok SSSR 1988-1989

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1988
1988